Den Namen Andrup tragen/trugen die folgenden Orte:

 Andrup (Haselünne), ein Ortsteil der Stadt Haselünne, Landkreis Emsland, Niedersachsen

In Dänemark:

 Andrup (Morsø Kommune), eine Siedlung im Frøslev Sogn in der Morsø Kommune
 Andrup (Fjerritslev Kommune), eine Siedlung im  Kollerup Sogn in der Fjerritslev Kommune
 Andrup (Ebeltoft Kommune), eine Siedlung im  Rolsø Sogn in der Ebeltoft Kommune
 Andrup (Esbjerg Kommune), eine Siedlung im Skads Sogn in der Esbjerg Kommune
 Andrup (Mariagerfjord Kommune), eine Siedlung im Skjellerup Sogn in der Mariagerfjord Kommune
 Andrup (Ringkøbing-Skjern Kommune),  eine Siedlung im Stauning Sogn in der Ringkøbing-Skjern Kommune

Antrup ist der Familienname von:
 Otto Andrup (1883–1953), dänischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Antrup